Tensen (busbedrijf), een voormalig openbaarvervoerbedrijf in de provincie Utrecht

Personen:
 Caroline Tensen, een Nederlands tv-presentatrice
 Jakob Tensen, een gefusilleerd verszetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Willem Jan Tensen, een gefusilleerd verszetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog